Сураж — название географических объектов.

Белоруссия 
 Сураж — городской посёлок в Витебском районе Витебской области.
 Сураж — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Сураж — город в Суражском районе Брянской области.

Польша 
 Сураж — город в Белостокском повяте Подляского воеводства.
 Сураж — городско-сельская гмина (волость).

Украина 
 Сураж — село в Шумском районе Тернопольской области.

См. также 
 Суражевка
 Сурож (значения)